Двигатели Toyota серии KR — трёхцилиндровые рядные бензиновые двигатели, разработанные Дайхатсу, дочерней компанией Toyota. Двигатель 1KR состоит из алюминиевого блока цилиндров и цепным приводом распредвала. Система подачи топлива инжекторная, 4 клапана на цилиндр, система газораспределения VVT-i. Со всем навесным оборудованием вес двигателя составляет 69 кг, что связано с характером эксплуатации автомобилей в городских условиях.

1KR-FE 

Двигатель 1KR-FE имеет объем 1,0 л (996 куб. см) и строился в Японии и Польше. Диаметр цилиндра 71 мм и ход поршня 84 мм, степень сжатия 10,5:1. Мощность двигателя 67 л. с. (49 кВт) при 6000 об/мин, крутящий момент 91 Нм при 4800 оборотах в минуту. Некоторые версии достигали мощности 71 л. с. (52 кВт) при 6000 об/мин и крутящий момент 94 Нм при 3600 оборотах в минуту. С появлением двигателя, он столкнулся с новым стандартом Евро 4, согласно которым максимальным уровнем углекислого газа устанавливалось значение в 109 г/км, но показатели двигателя соответствовали уже стандарту Евро 5, и не превышали 99 г/км. Двигатель признавался в 2007, 2008, 2009 и 2010 годах Двигателем года, в категории 1,0-литровых двигателей.

1KR-FE устанавливался на:
 Toyota Passo/Daihatsu Boon
 Toyota Aygo/Citroën C1/Peugeot 107
 Kia Picanto (2004-)
 Toyota Vitz/Yaris (с 2005 года)
 Toyota Belta (2006—2012)
 Toyota iQ
 Daihatsu Cuore L276 (с сентября 2007 года)
 Daihatsu Sirion M300
 Subaru Justy (с 2008 года)
 Toyota Wigo (с 2014 года)
 Daihatsu Xenia (2016)

1KR-DE 
Двигатель 1KR-DE является вариантом двигателя 1KR без системы VVT-i. С него снимается меньше мощности и крутящего момента, чем 1KR-FE. Они составляют соответственно 65 л. с. (48 кВт) при 6000 об/мин и 85 Нм при 3600 об/мин. Диаметр цилиндра 71 мм и ход поршня 84 мм. Рабочий объем двигателя составляет 1,0 л (998 куб. см).

Этот двигатель был специально разработан для индонезийского рынка, чтобы снизить стоимость. Клапанная крышка сделана из пластика вместо алюминия, что уменьшило вес на 10 кг.

1KR-DE устанавливался на:
 Toyota Agya/Daihatsu Ayla (с 2012 года)

1KR-DE2 
1KR-DE2 — это более мощный вариант модели двигателя 1KR-DE, доработанный Perodua. Мощность двигателя 66 л. с. (49 кВт) при 6000 об/мин и момент 90 Нм при 3600 об/мин. Диаметр цилиндра и ход поршня 71 мм и 84 мм соответственно. Рабочий объемом цилиндров двигателя остался так же прежним (998 куб. см) Двигатель 1KR-DE2 соответствует Евро 4, но в нем по-прежнему нет системы VVT-i. Степень сжатия составляет 11:1.

1KR-DE2 устанавливается на:
 Perodua Axia (с 2014 года)

1KR-VE 
1KR-VE — это более мощный вариант модели двигателя 1KR-DE2, доработанной Perodua. Мощностью нового двигателя 67 л. с. при 6000 об/мин и момент ​​91 Нм при 4400 об/мин, увеличенные на 1 л. с. и 1 Нм по сравнению с 1KR-DE2. Расход топлива на 100 км составил 4,4 л для механической коробки и 4,7 для автоматической. Новый двигатель получил систему VVT-i на впускных клапанах. Также были введены несколько незначительных изменений для повышения эффективности использования топлива. Заметные изменения включают в себя более высокую степень сжатия 11,5:1 и более длинный впускной коллектор.

1KR-VE устанавливается на:
 Daihatsu Sigra (Non ECO Mode) (с 2016 года)
 Perodua Bezza (с 2016 года)
 Perodua Axia (с 2017 года)

См. также 
 Список двигателей Toyota

Примечания 

KR